Süper Lig 2008/09 was het eenenvijftigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Turkcell Süper Lig 2008/09 werd gespeeld tussen 23 augustus 2008 en 30 mei 2009.

In dit seizoen zetten de Üç Büyükler (Grote Drie; bedoeld worden de drie topclubs uit İstanbul) in op grote namen: titelverdediger Galatasaray SK haalde Michael Skibbe van TSV Bayer 04 Leverkusen als trainer, Beşiktaş JK zocht het dichter bij huis en contracteerde Mustafa Denizli (overigens pas na de zesde speeldag), maar de spectaculairste slag sloeg Fenerbahçe SK met het vastleggen van Luis Aragonés, die in de zomer van 2008 Europees kampioen was geworden met Spanje. Grote namen zijn echter niet altijd een garantie voor succes: Skibbe werd op 23 februari 2009, na een beschamende nederlaag van Galatasaray SK thuis tegen Kocaelispor, ontslagen en ook Aragonés kreeg in juni 2009 voortijdig z'n congé omdat Fenerbahçe SK naast alle prijzen greep. De enige trainer die aan de torenhoge verwachtingen kon voldoen, was Mustafa Denizli: Beşiktaş JK behaalde z'n elfde titel in de Süper Lig en in de bekerfinale werd Fenerbahçe SK met 4-2 teruggewezen, zodat ook Beşiktaş' tweede dubbel een feit werd. Denizli is tot op de dag van vandaag de enige trainer die met alle drie de Turkse grootmachten kampioen is geworden.

De titel van Beşiktaş JK kwam niet zonder slag of stoot tot stand: de verrassing van vorig seizoen, Sivasspor, trok de goede lijn door en was 17 van de 34 speelronden lang koploper; doordat de club in de laatste fase van het seizoen echter veel onnodige punten morste, slaagde zij er niet in om als tweede ploeg van buiten İstanbul kampioen te worden en moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Ook Trabzonspor had met een compleet verjongd team de lijst een aantal weken lang aangevoerd, maar door op de laatste speeldag thuis met 1-2 tegen Fenerbahçe SK te verliezen slaagde de club uit Trabzon er niet in Sivasspor van de tweede plek te verdrijven en zo deelname aan de (voorronden van de) Champions League af te dwingen.

Onderin was het niet minder spannend: drie speeldagen voor het einde stonden de eerste twee degradanten, Kocaelispor en Hacettepe Spor Kulübü, weliswaar al vast, maar voor de laatste degradatieplaats kwamen nog zes ploegen in aanmerking; voor aanvang van de 34ste speeldag was dat aantal rekenkundig gereduceerd tot drie; ondanks de 3-0-overwinning van Konyaspor tegen Ankaraspor AŞ en op hetzelfde moment 0-4- en 1-2-nederlagen van Gençlerbirliği SK resp. Denizlispor was Konyaspor toch - dankzij de regeling van het onderlinge resultaat - gedoemd om te degraderen. De promovendi Eskişehirspor en Antalyaspor hadden het redelijk tot goed gedaan, maar nummer drie, Kocaelispor, kwam op alle fronten tekort; de enige noemenswaardige prestatie was de 2-5-overwinning op Galatasaray SK in het Ali Sami Yenstadion geweest, die Michael Skibbe de kop had gekost.

Kaart

Eindstand 2008/09

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2008/09

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Kocaelispor (nummer 1 1. Lig 2007/08)
 Antalyaspor (nummer 2 1. Lig 2007/08)
 Eskişehirspor (winnaar play-offs 1. Lig 2007/08)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Vestel Manisaspor (nummer 16 Süper Lig 2007/08)
 Çaykur Rizespor (nummer 17 Süper Lig 2007/08)
 Kasımpaşa SK (nummer 18 Süper Lig 2007/08)

Topscorers 2008/09

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2008/09